Олег Щербаков:
 Щербаков, Олег Васильевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Щербаков, Олег Николаевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.